Николь Рэй (, настоящее имя Челси Этвуд (); род. , Иллинойс, США) — американская порноактриса.

Премии и номинации 
 2010 номинация на AVN Award – Лучшая новая старлетка
 2010 номинация на AVN Award – Best Oral Sex Scene – Gag Factor 29
 2010 номинация на AVN Award – Best POV Sex Scene – She Is Half My Age 7
 2010 номинация на AVN Award – Best All-Girl Group Sex Scene – Girlgasmic 2
 2010 номинация на XBIZ Award – New Starlet of the Year
 2011 номинация на AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) – Bar Pussy
 2011 номинация на AVN Award – Best Three-Way Sex Scene (G/G/B) – Pornstar Workout 2

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль Николь Рэй на AVN.com



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами